Шаки́ров (Шаки́рова) — тюркская фамилия. Образована от арабского мужского имени Шакир, которое в переводе на русский язык означает «благодарящий». Известные носители:

Шакиров 
 Шакиров, Азгар Шафикович (род. 1940) — советский и российский актёр.
 Шакиров, Александр Ильдусович (род. 1981) — российский регбист, играющий на позиции скрам-хава.
 Шакиров, Аскар Оразалиевич (род. 1956) — посол Казахстана в Индии (1998—2004), депутат сената парламента Республики Казахстан (с 2019).
 Шакиров, Астанакул (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Шакиров, Ахмет Миргасимович (1920—1941) — советский башкирский поэт.
 Шакиров, Валерий Рафаилович (1963—1983) — советский солдат, кавалер Ордена Красной Звезды (посмертно).
 Шакиров, Гильми Шакирович (1929—1991) — советский работник пищевой промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Шакиров, Джигандар Тагирович (1914—2005) — советский пчеловод.
 Шакиров, Джура Рахмонович (род. 1941) — председатель Ленинабадского облисполкома (1990—1992), заместитель председателя Совета Министров Таджикистана (1992—1994).
 Шакиров, Закир Шакирович (1881—1970) — татарский и башкирский педагог и лингвист.
 Шакиров, Ильгам Гильмутдинович (1935—2019) — татарский певец и деятель культуры.
 Шакиров, Камиль Фаязович (1931—2005) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Шакиров, Каримжан Нурумович (род. 1954) — советский и казахстанский юрист и педагог.
 Шакиров, Мидхат Закирович (1916—2004) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Башкирского обкома КПСС (1969—1987).
 Шакиров, Мумин Шакирович (род. 1959) — таджикистанский и российский кинорежиссёр и журналист.
 Шакиров, Мухамед Сабирович (род. 1933) — советский легкоатлет.
 Шакиров, Нусинбек (1901—?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Шакиров, Олег Николаевич (род. 1982) — российский пятиборец.
 Шакиров, Раф Салихович (род. 1960) — российский журналист и общественный деятель.
 Шакиров, Рафаил Махмутович (род. 1953) — советский биатлонист.
 Шакиров, Ренат Мунирович (род. 1990) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Шакиров, Ринат Сагидович (род. 1962) — солист-инструменталист, заслуженный артист России (2006)
 Шакиров, Рифхат Мидхатович (род. 1945) — депутат Государственной думы Российской Федерации III созыва от фракции КПРФ.
 Шакиров, Саду (1922—1977) — советский военный деятель, лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шакиров, Ульмас Шакирович (1922—1998) — Герой Советского Союза.
 Шокиров, Усмонкул Шокирович (1942—2011) — министр охраны природы Таджикистана (1999—2004).
 Шакиров, Шерзот Шафкатович (род. 1990) — киргизский футболист.

Шакирова 
 Шакирова, Альбина Ильдусовна (род. 1987) — российский спортивный стрелок.
 Шакирова, Зульфия Маскуровна (род. 1965) — советская и российская татарская певица.
 Шакирова, Лия Закировна (1921—2015) — советский и российский ученый-педагог.
 Шакирова, Мадина Нургазизовна — соучастница преступлений казанского людоеда Алексея Суклетина.
 Шакирова, Сали (1919—2008) — советская колхозница, животновод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Шакирова, Тамара Халимовна (по мужу Ганиева) (1955—2012) — советская и узбекистанская киноактриса.
 Шакирова, Элен Рафаэловна (в девичестве — Бунатья́нц) (род. 1970) — советская и российская баскетболистка, тренер.

См. также 
 Шакировка
 Шакира